Paciência steht für:
 Paciência, portugiesischer Titel des Kartenspiels Patience und dementsprechend das portugiesische Wort für Geduld

Geografische Objekte in Brasilien:
 Paciência, Stadtteil von Rio de Janeiro
 Paciência (Porteirinha), Distrikt von Porteirinha im Bundesstaat Minas Gerais
 Rio Paciência, Fluss im Bundesstaat Santa Catarina

Personen:
 Domingos Paciência (* 1969), portugiesischer Fußballspieler und -trainer
 Gonçalo Paciência (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 João Paciência (* 1943), portugiesischer Architekt

Siehe auch:
 Paciencia (Príncipe)